Hjelm är ett svenskt efternamn som även använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Hjelm 3 829
 Hjälm 492
 Hielm 7
Tillsammans blir detta 4 328 personer. En person med namnet Hjelm har erhållit svenskt adelskap, se nedan.

Historik
Efternamnet Hjelm eller Hielm kommer från kyrkoherden Jonas Petri Hielm (död 1694) i Dädesjö församling. Han var son till en bonde i Hjälmseryds socken, Jönköpings län (därav namnet Hjelm). Han fick bland annat barnen Peter Hjelm (1670—1715) som var rektor vid Åbo universitet, Andreas Hielm (1680—1741) som var kyrkoherde i Algutsboda församling och Eric Hielm (1688—1758) som var kontraktsprost i Göteryds församling. Barnen kom att föra vidare efternamnet.

Personer med efternamnet Hjelm eller med varianter av detta namn
 Amalia Hjelm (1846–1916), tonsättare
 Andreas Hjelm (född 1988), ishockeyspelare
 Ari Hjelm (född 1962), finländsk fotbollstränare och spelare
 Axel Hjelm (1868–1944), målare och tecknare
 Bengt Carl Olof Hjelm (1905–1968), militär
 Bente Hjelm (född 1965), radiopratare, sångerska, skådespelare
 Bendt Hjelm-Jensen (1920–2014), dansk-svensk arkitekt
 Birger Hjelm (1901–1979), målare
 C.G. Hjelm (1903–1965), pastor, författare och översättare
 Carl Anton Edvard Hjelm (1838–1903), sjömilitär
 Carl Erik Hjelm (1826–1896), folkskollärare och politiker
 Carl Fredrik Hjelm (1793–1858), militär, arkitekt, fängelsechef
 Carl Johan Hjelm (1771–1827), arkitekt, konstnär, tecknare och dekorationsmålare.
 Claus Winter Hjelm (1797–1871), norsk jurist
 Curt Hjelm (1913–1988), fotbollsspelare
 Eva Hjelm (1914–2008), barnboksförfattare, pseudonym för Ulla Marcks von Würtemberg
 Fanny Hjelm (1858–1944), bildkonstnär
 Fred Hjelm (1937–2015), skådespelare och regissör
 Greta Hjelm-Milczyn (1906–1999), översättare
 Gustaf Hielm (född 1973), musiker och låtskrivare
 Hans Abel Hielm (1792–1869), norsk publicist
 Jonas Hielm (1710–1776), amatörorgelbyggare, hovsekreterare och lektor i matematik
 Jonas Anton Hielm (1782–1848), norsk jurist och politiker
 Kaj Hjelm (1928–1983), skådespelare
 Keve Hjelm (1922–2004), skådespelare, regissör och teaterpedagog
 Lars Hjelm (1933–1996), dokumentärfilmare
 Lena Hjelm-Wallén (född 1943), politiker, statsråd, socialdemokrat
 Lennart Hjelm (1915–2009), lantbruksforskare, universitetsrektor
 Lovisa Maria Hjelm (1754–1850), skolledare
 Mathilda Hjelm (född 1995), politiker
 Michael Hjälm (född 1963), ishockeyspelare
 Nils Hjelm (1908–1970), arkitekt
 Pehr Gustaf Hjelm (1794–1875), sjöofficer
 Peter Hjelm (1670–1715), läkare
 Petter Jakob Hjelm (1746–1813), kemist
 Stina Hjelm (född 1980), serieskapare och illustratör
 Tobias Hjelm (född 1972), skådespelare
 Torsten Hjelm (1907–1989), konstnär
 Åsa-Lena Hjelm (född 1947), skådespelare

Se även
 Hjelm (ätt) – en svensk adelsätt (#1750)
 Hjelm (ö) – ö i Danmark, numera obebodd

Referenser 

Svenska efternamn
Soldatnamn
Svenska släkter
Prästsläkter